Woinow (, ) ist der Familienname folgender Personen:

 Juri Nikolajewitsch Woinow (1931–2003), sowjetischer Fußballspieler und -trainer
 Wjatscheslaw Leonidowitsch Woinow (* 1990), russischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Vojnov